5. længdegrad kan henvise til:

 5. vestlige længdekreds
 5. østlige længdekreds